Бранн (норв. Brann) — многозначный термин.

 Бранн — футбольный клуб из города Берген, Норвегия.
 Бранн — футбольный стадион в Бергене, Норвегия.

 Персоналии

 Бранн, Маркус (1849—1920) — немецкий историк, раввин  и педагог, профессор еврейской богословской семинарии в Бреславле.
 Бранн, Эрик (настоящее имя Рик Дэвис; 1950—2003) — гитарист эйсид-рок группы конца 1960-х годов Iron Butterfly.

См. также 
 Брэнн ()